AYPHEROS es una banda chilena de black metal, fundada en el año 2007 por Jorge Pilquian (HAIZUM). Actualmente cuenta con dos discos larga duración, un EP, un single y pronto a lanzar el tercer LP. que llevará por nombre Impetu Spiritus

Historia 
AYPHEROS fue evocado el año 2007 por Jorge Pilquian - HAIZUM-, quien inspirado y exaltado por el metal negro, bajo la influencia del esoterismo y el sendero oscuro, comienza el trabajo de plasmar palabra y música en un solo arte, lo que da frutos en junio del 2013 grabando su primer álbum intitulado "Ascendet Novissima Tua" en Mithrandir studios para posteriormente firmar contrato con el sello discográfico canadiense PRC MUSIC, quién lanza oficialmente el larga duración en febrero del 2014 con distribución a nivel mundial.

A mediados del año 2017 Haizum decide comenzar el trabajo del segundo disco con una nueva formación, buscando el mayor profesionalismo y compromiso posible, por lo que integra a H.S. en bajo; (Auschwitz , exBlack Diamond, exIntenebras, exSteel Blood Machine, sesionista en otras

tantas bandas), KERBEROS en batería; (Ceremonia Mortifera, exKalvario, exDoomsday, ex-Funeralis, exThrone Of Blasphemy), y ULTHAR (exKalvario), al mando de la otra guitarra.

En el invierno de 2018 AYPHEROS graba su segundo larga duración llamado "Tzitzaudel" en Plex Estudios (Santiago de Chile), producido por la banda junto al ingeniero J.P. Cañoles, álbum que fue lanzado digitalmente en noviembre de 2018 y físicamente en marzo de 2020 en forma independiente y totalmente editado por la banda.

En invierno de 2019 graba el LP "Oboth Iddeonim" nuevamente en Plex Estudios, el cual contiene cuatro temas originales más la versión del "Figth Fire with Fire" de Metallica en una particular versión al más puro estilo black metal.

2020 se vio marcado por la pausa mundial de la pandemia, pero la banda siguió trabajando en las penumbras y hasta se produce un cambio de guitarrista donde sale Ulthar y entra RHAEADR (Uncreated Light. Cascada, exNecrophagus exArronax, exArhaxihel, exOdium Prophetae y exArkerdom), músico que ya conocía de la banda, por lo que se adapta rápidamente al abismo llamado Aypheros.

En marzo de 2021 se lanza el primer single “Antii” del tercer larga duración de la banda, trabajo totalmente autoproducido por la banda, mezclado y masterizado por Haizvm.

Actualmente la banda trabaja en la producción de su cuarto trabajo que saldrá en el caos del año 2022.

Origen del nombre 
Haizvm – fundador de la banda-, nos cuenta:
 Discografía Ascendet Novissima TUA (LP 2014)TziTzaudel (LP 2018)Oboth Iddeonim ( EP 2020)Antii'' ( Single 2021)

Enlaces externos 
 Aypheros Bandcamp 
 PRC MUSIC
 Aypheros Metal archives
 Facebook Aypheros
 Aypheros Myspace
 Aypheros Site Official 

Grupos de black metal melódico
Grupos de black metal de Chile
Grupos de death metal de Chile